Запоапан има више значења:

 Запоапан (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запоапан (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику